Chaudenay ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Chaudenay (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Chaudenay (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Chaudenay-la-Ville im Département Côte-d'Or
 Chaudenay-le-Château im Département Côte-d'Or
 Chaudeney-sur-Moselle im Département Meurthe-et-Moselle